«Триглав» () — словенский футбольный клуб из города Краня, выступающий во Второй лиге.

История 
Команда основана в 1920 году под названием «Живила Накло». В 1997 имя сменилось на «Живила Триглав», в 2003 — на «Супернова Триглав». С 2007 года клуб называется «Триглав».

В 1993-95 гг. команда впервые в своей истории участвовала в Первой лиге Словении. В сезонах 1998/99 и 2001/02 «Триглав» вновь выступал на высшем уровне, однако оба розыгрыша завершились вылетом клуба. По итогам 2010 года команда в очередной раз получила право сыграть в элитном дивизионе.

В сезоне-2016/17 клуб занял первое место во Второй лиге, завоевав право в сезоне-2016/17 выступает в Первой лиге.

Клуб дважды выходил в четвертьфинал национального кубка: в 1993 и 2010 годах.

История выступлений

Руководство 
 Игор Велов — президент
 Аленка Братушек
 Змаго Гершак
 Ёже Кнавс
 Матьяж Раковец
 Вера Зевник
 Миран Шубич

Надзорный совет 
 Янез Еленц — председатель
 Урош Бучан
 Георгий Сретеноски

Дисциплинарный совет 
 Сречко Симович — председатель
 Роберт Мисья
 Ладо Бенедичич

Известные игроки 
 Зан Бенедичич
 Альяж Котман
 Ялен Покорн
 Йосип Иличич

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Словении